Itkulsee ist der Name folgender Seen in Russland:
 Itkulsee (Altai) in der Region Altai
 Itkulsee (Chakassien) in der Republik Chakassien
 Itkulsee (Tscheljabinsk) in der Oblast Tscheljabinsk